Фукуивенатор () — род тероподовых динозавров из клады манирапторов, чьи окаменелые остатки найдены в нижнемеловых отложениях на территории Японии. В род включают единственный вид — Fukuivenator paradoxus.

Открытие и наименование 

Типовой вид Fukuivenator paradoxus в 2016 году назвала и описала группа учёных под руководством Ёити Азумы. Родовое название сочетает в себе отсылку к японской префектуре Фукуи с латинским словом  — охотник. Видовое название указывает на специфическую комбинацию признаков, которую демонстрирует таксон.

Скальные породы, где в августе 2007 года был найден голотип FPDM-V8461, относят к формации , которую датируют барремским — аптским ярусами нижнемеловой системы (127—115 миллионов лет назад). Голотип состоит из неполного скелета с черепом. По состоянию на 2019 год образец Fukuivenator paradoxus является наиболее полным скелетом нептичьего динозавра, найденного в Японии. Остатки, включающие 160 костных несочленённых фрагментов, были обнаружены на площади 50х50 сантиметров.

Согласно статье 8.5.3 МКЗН, чтобы таксономические акты, опубликованные в электронных журналах, считались действительными, их следует зарегистрировать в базе данных ZooBank, подтвердив факт регистрации в научной работе, где приводится описание. Род и вид были описаны в электронном журнале , но в статье с описанием не упоминается ZooBank, и оба таксона до сих пор не зарегистрированы в базе, поэтому они имеют статус nomen nudum.

Описание 

Фукуивенатор был динозавром среднего размера с предполагаемой длиной 245 сантиметров и оценочной массой 25 килограммов. Отличительные черты животного включают в себя лопатковидные зубы в передней части премаксиллы, острые, загнутые зубы без зазубрин в верхних челюстях и длинную шею с вытянутыми шейными позвонками.

Классификация 

Анатомия этого динозавра показывает уникальную комбинацию примитивных и продвинутых целурозавровых особенностей. Филогенетический анализ, выполненный авторами описания, восстановил фукуивенатора в качестве примитивного представителя группы Maniraptoriformes, занимающего отдельную позицию в кладограмме и в равной степени связанного с орнитомимозаврами, манирапторами и орнитолестом. Несколько особенностей, схожих с таковыми у дромеозаврид, исследователи объяснили конвергентной эволюцией. 

Филогенетический анализ Хартмана и соавторов (2019) поместил фукуивенатора в базальную группу клады Alvarezsauroidea, которую он восстановил как сестринский таксон Therizinosauria. В 2021 году Хаттори и соавторы опубликовали подробное описание остеологии фукуивенатора и, включив новые данные в анализ, определили его как базального теризинозавра (см. кладограмму ниже).

Рацион 
Из-за длинной шеи и гетеродонтных зубов без зазубрин авторы описания предположили, что фукуивенатор был приспособлен к растительноядной или всеядной диете.

Примечания 

Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2016 году
Фоссилии из меловых отложений Японии